Slovanské náměstí je veřejné prostranství ve více městech:

 Slovanské náměstí (Brno)
 Slovanské náměstí (Kroměříž)
 Slovanské náměstí (Trutnov)